De Satyrinii zijn een geslachtengroep van vlinders in de onderfamilie Satyrinae van de familie Nymphalidae. De hier gegeven onderverdeling in subtribus en geslachten volgt die van Peña et al. van 2006, aangevuld uit het overzicht van geslachten door de Nymphalidae Systematics Group.

Subtribus en geslachten

Parargina , 1896 
 Pararge , 1819
 Chonala , 1893*
 Kirinia , 1893
 = Esperarge , 1988
 = Esperia , 1987 non Esperia , 1825 (Oecophoridae)
 = Esperella , 1987 non Esperella , 1887 (Demospongiae)
 Lasiommata , 1841
 = Amecera , 1867
 Lopinga , 1893
 = Crebeta , 1893
 = Polyargia , 1957
 Nosea , 1993*
 Orinoma , 1846*
 Rhaphicera , 1867*
 Tatinga , 1893*

Lethina , 1896 
 Lethe , 1819
 = Tanaoptera , 1820
 = Zophoessa , 1849
 = Debis , 1849
 = Charma , 1886
 = Tansima , 1881
 = Rangbia , 1892
 = Nemetis , 1892
 = Pegada , 1892
 = Kirrodesa , 1892
 = Placilla , 1892
 = Archondesa , 1892
 = Choranesa , 1892
 = Dionana , 1892
 = Sinchula , 1892
 = Kerrata , 1892
 = Putlia , 1892
 = Harima , 1892
 = Magula , 1911
 = Hermias , 1911
 Aphysoneura , 1894*
 = Rhaphiceropsis , 1894
 Enodia , 1819
 Hanipha , 1880*
 Mandarinia , 1892*
 Neope , 1866
 = Enope , 1857 non Enope , 1854 (Erebidae)
 = Neope , 1867
 = Blanaida , 1871
 = Patala , 1892
  Neorinella , 1993*
  Neorinopsis , 1873*
 Ninguta , 1892*
 = Aranda , 1909
  Pseudoneorina , 1986*
 Ptychandra , 1861*
  Satyrites , 1872*
 = Lethites , 1875
 Satyrodes , 1875
 = Argus , 1777

Mycalesina , 1896 
 Mycalesis , 1818
 Bicyclus , 1871
 Bletogona , 1867*
 Brakefieldia , 2016
 Hallelesis , 1961
 Heteropsis , 1850*
 Nirvanopsis , 2003*
 Orsotriaena , 1858
 Pseudomycalesis , 1979*
 voor synoniemen, zie de subtribus

Eritina , 1968 
 Erites , 1851*
 Coelites , 1850*

Ragadiina , 1864 
 Ragadia , 1851*
 Acrophtalmia , 1861*
 Acropolis , 1934*
 = Pharia , 1911 non Pharia , 1840 (Asteroidea)

Coenonymphina , 1896 
 Coenonympha , 1819
 = Chortobius , 1858
 = Sicca , 1953
 Lyela , 1908*
 = Dubierebia , 1915
 Sinonympha , 1974*
 Triphysa , 1850*
 = Phryne , 1844

Hypocystina , 1968 
 Hypocysta , 1851
 Altiapa , 1986*
 Argynnina , 1867*
 Argyronympha , 1886
 Argyrophenga , 1845
 Dodonidia , 1884
 Erebiola , 1879
 Erycinidia , 1905*
 = Pieridopsis , 1905
 Geitoneura , 1867
 Harsiesis , 1911*
 Heteronympha , 1858
 = Hipparchioides , 1867
 Hyalodia , 1924*
 Lamprolenis , 1881
 Nesoxenica , 1914
 = Xeniconympha , 1923
 Oreixenica , 1914
 Paratisiphone , 1928*
 Percnodaimon , 1876
 Platypthima , 1905*
 Tisiphone , 1819
 = Xenica , 1851
 Zipaetis , 1863

Euptychiina , 1968 
 Euptychia , 1818
 Amphidecta , 1867
 Archeuptychia , 1964*
 Caenoptychia , 1919*
 = Ristia , 1936
 Caeruleuptychia , 1964
 = Weymerana , 1964
 Capronnieria , 1964*
 Cepheuptychia , 1964
 Cercyeuptychia , 1971*
 Chloreuptychia , 1964
 Cissia , 1848
 = Argyreuptychia , 1964
 = Vareuptychia , 1964
 Coeruleotaygetis , 1964*
 Cyllopsis , 1869
 Erichthodes , 1964
 Euptychoides , 1964
 Forsterinaria , 1973
 = Haywardina , 1964 non Haywardina , 1952 (Diptera)
 = Forsterina , 1977 non Forsterina , 1967 (Araneae)
 Godartiana , 1964
 Guainanaza , 2006*
 Harjesia , 1964
 Hermeuptychia , 1964
 Magneuptychia , 1964
 Megeuptychia , 1964*
 Megisto , 1819*
 Moneuptychia , 1964
 = Carminda , 1997
 Neonympha , 1818
 Oressinoma , 1849
 = Ocalis , 1851
 = Ocalis , 1870
 Palaeonympha , 1871
 Paramacera , 1868
 Parataygetis , 1964
 Pareuptychia , 1964
 Paryphthimoides , 1964
 Pharneuptychia , 1964
 Pindis , 1869
 Posttaygetis , 1964
 Praefaunula , 1964*
 Pseudeuptychia , 1964*
 Pseudodebis , 1964*
 Rareuptychia , 1964
 Satyrotaygetis , 1964*
 Splendeuptychia , 1964
 Taydebis , 2003*
 Taygetina , 1964*
 Taygetis , 1819
 Taygetomorpha , 2004*
 Yphthimoides , 1964
 Zischkaia , 1964

Erebiina , 1896 
 Erebia , 1816
 = Syngea , 1819
 = Epigea , 1819
 = Phorcis , 1819
 = Marica , 1819
 = Gorgo , 1819
 = Triariia , 1953
 = Truncaefalcia , 1953
 = Medusia , 1953
 = Simplicia , 1953
 = Atercoloratus , 1938

Maniolina , 1897 
 Maniola , 1801
 = Epinephele , 1819
 Aphantopus , 1853
 Cercyonis , 1875
 Hyponephele , 1915
 Proterebia , 1980
 Pyronia , 1819
 = Idata , 1952
 = Pasiphana , 1952

Pronophilina , 1896 
 Pronophila , 1849
 = Mygona , 1851
 Altopedaliodes , 1964
 Antopedaliodes , 1964
 Apexacuta , 2004
 Argyrophorus , 1852
 Arhuaco , 1977
 Auca , 1953
 Calisto , 1823
 Cheimas , 1907
 Chillanella , 1966
 Corades , 1849
 = Corades , 1848 (nomen nudum)
 = Panarche , 1907
 Corderopedaliodes , 1964
 Cosmosatyrus , 1867
 Daedalma , 1858
 Dangond , 1979
 Diaphanos , 1981
 Drucina , 1872
 Druphila , 2004
 Elina , 1852
 Eretris , 1905
 Etcheverrius , 1965
 Eteona , 1848
 Faunula , 1867
 Foetterleia , 2004
 = Foetterleia , 2003 (nom. nud.)
 Gyrocheilus , 1867
 Haywardella , 1966
 Homoeonympha , 1867
 = Stygnus , 1867 non Stygnus , 1833 (Opiliones)
 = Stygnolepis , 1942
 = Erebina , 1944
 Ianussiusa , 2004
 Idioneurula , 1932
 = Idioneura , 1867 non Idioneura , 1860 (Odonata)
 Junea , 1964
 = Polymastus , 1907
 Lasiophila , 1859
 Lymanopoda , 1851
 = Sarromia , 1851
 = Zabirnia , 1877
 = Trophonina , 1889
 Manerebia , 1897
 = Penrosada , 1944
 = Posteuptychia , 1964
 Mygona , 1907
 Nelia , 1953
 Neomaenas , 1858
 = Stibomorpha , 1874
 Neomaniola , 1949
 = Pseudomaniola , 1890
 Neopedaliodes , 2004
 = Neopedaliodes , 2002 (nom. nud.)
 Neosatyrus , 1858
 Oxeoschistus , 1867
 = Dioriste , 1907
 Palmaris , 1965
 Pampasatyrus , 1953
 = Pseudocercyonis , 1971
 Pamperis , 1959
 Panyapedaliodes , 1964
 = Muscopedaliodes , 1964
 Paramo , 1977
 Parapedaliodes , 1964
 Pedaliodes , 1867
 Pherepedaliodes , 1964
 Physcopedaliodes , 1964
 Praepedaliodes , 1964
 Praepronophila , 1964
 Proboscis , 1907
 Protopedaliodes , 1994
 Pseudomaniola , 1890
 = Catargynnis , 1892
 Punapedaliodes , 1964
 Punargentus , 1963
 Quilaphoetosus , 1966
 Redonda , 1981
 Sabatoga , 1897
 = Zapatoca , 1924
 Sierrasteroma , 1977
 Spinantenna , 1953
 Steremnia , 1905
 = Pseudosteroma , 1912
 Steroma , 1850
 Steromapedaliodes , 1964
 = Steropoda , 1905
 Stuardosatyrus , 1965
 Tamania , 1995
 Tetraphlebia , 1867
 Thiemeia , 1912

Melanargiina , 1903 
 Melanargia , 1828
 = Agapetes , 1820
 = Arge , 1819 non Arge , 1802 (Hymenoptera)
 = Ledargia , 1922
 = Epimede , 1922
 = Parce , 1922
 = Halimede , 1922
 = Lachesis , 1922
 = Argeformia , 1953

Satyrina 
 Satyrus , 1810
 Arethusana , 1951
 Argestina , 1923
 Aulocera , 1867
 Austroypthima , 1974
 Berberia , 1951
 Boerebia , 1901
 = Erebomorpha , 1899 non Erebomorpha , 1860 (Geometridae)
 Brintesia , 1911
 = Oreas , 1806
 = Oreas , 1815
 Callerebia , 1867
 Cassionympha , 1955
 Chazara , 1893
 = Philareta , 1893 non Philareta , 1881 (Noctuidae)
 Coenyra , 1865
 Coenyropsis , 1958
 Davidina , 1879
 = Leechia , 1907 non Leechia , 1901 (Crambidae), nec Leechia , 1907 (Lycaenidae)
 = Sinosatyrus 
 Hipparchia , 1807
 = Eumenis , 1819
 = Nytha , 1820
 = Melania , 1837
 = Pseudotergumia , 1947
 = Neohipparchia , 1951
 = Parahipparchia , 1977
 = Euhipparchia , 1977
 Kanetisa , 1893
 Karanasa , 1893
 Loxerebia , 1925
 = Hemadara , 1893
 Mashuna , 1955
 = Ypthimorpha , 1955
 Melampias , 1819
 Minois , 1819
 Neita , 1955
 Neocoenyra , 1886
 Neominois , 1875
 Oeneis , 1819
 = Chionobas , 1833
 Paralasa , 1893
 Paroeneis , 1893
 Physcaeneura , 1857
 = Periplysia , 1871
 Pseudochazara , 1951
 Pseudonympha , 1857
 Strabena , 1877
 = Callyphthima , 1880
 Stygionympha , 1955
 Ypthima , 1818
 = Xois , 1865
 = Kolasa , 1893
 = Thymipa , 1893
 = Nadiria , 1893
 = Pandima , 1893
 = Lohana , 1893
 = Dallacha , 1893
 = Shania , 1912
 = Sundaypthima , 1996
 Ypthimomorpha , 1955

incertae sedis 
 Dyndirus , 1874
 Setodocis , 1820 (genus dubium)

Stamboom 
Het onderstaande cladogram geeft de verwantschappen tussen de subtribus van deze geslachtengroep aan zoals die volgens Marin et al. (2011) moeten worden gezien: